Hain (Kleinfurra), plaats in Duitsland
 Hain (Langenwetzendorf), plaats in Duitsland
 Hain (rivier), Waals-Brabant
 Oberhain, gemeente in Duitsland, waartoe ook het plaatsje Unterhain behoort
 Przesieka (Duits: Hain) is een dorp in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië
 Mathias Hain, Duits voetballer

Zie ook
 Haine, doorverwijspagina